Безенгі (гірський район)
 Безенгі (альптабір)